Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2019 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Dušan Lajović (ultimo turno)
  Benoît Paire (qualificato)
  Cameron Norrie (qualificato)
  Hubert Hurkacz (primo turno)
  Damir Džumhur (ultimo turno)
  Jaume Munar (primo turno)
  Taylor Fritz (qualificato)

<li>  Reilly Opelka (ultimo turno)
<li>  Martin Kližan (primo turno)
<li>  Robin Haase (primo turno)
<li>  Yoshihito Nishioka (qualificato)
<li>  Casper Ruud (qualificato)
<li>  Nicolás Jarry (ultimo turno)
  Bernard Tomić (ultimo turno)

Qualificati 

  Daniel Evans
  Benoît Paire
  Cameron Norrie
  Casper Ruud

  Yoshihito Nishioka
  Albert Ramos-Viñolas
  Taylor Fritz

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2019